Tapiola est le nom de plusieurs réalisations en rapport avec Tapio, dieu de la mythologie finlandaise :
 Tapiola, une œuvre du compositeur finlandais Jean Sibelius.
 Tapiola, la ville nouvelle construite sur la commune d'Espoo en Finlande.
 Tapiola, une station du métro d'Helsinki, dans ce quartier.
 Tapiola Sinfonietta, un orchestre finlandais.
, une banque finnoise.